Бахтино — название населённых пунктов.

Россия 
 Бахтино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Бахтино — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Бахтино — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Бахтино — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.